Brisanz (von französisch briser „zertrümmern“) steht für:
 Brisanz (Chemie), in der Sprengtechnik das Zertrümmerungsvermögen eines Explosivstoffes

Brisant steht für:
 Brisant (Fernsehmagazin), Boulevardmagazin der ARD
 Brisant Brillant, ehemaliger Medienpreis des ARD-Boulevardmagazins

Siehe auch:
 Brisanzgranate
 Brisaner